Pembroke Square può riferirsi a:
 Pembroke Square, Londra;
 Pembroke Square, Oxford.